Sant'Isidoro ima više značenja:
 Sant'Isidoro, Ancona
 Sant'Isidoro, Benevento
 Sant'Isidoro, Cagliari
 Sant'Isidoro, Como
 Sant'Isidoro, Firenze
 Sant'Isidoro, Lecce
 Sant'Isidoro, Lodi
 Sant'Isidoro, Macerata